Dos diferentes clases de buques japoneses han recibido el nombre :

 La Clase Hayabusa de torpederos de la Armada Imperial Japonesa, activa desde 1900 hasta 1923 y compuesta por los:
 Hayabusa
 Kasasagi
 Manazuru
 Chidori
 Kari
 Aotoka
 Hato
 Tsubame
 Hibari
 Kiji
 Kiji
 Sagi
 Uzura
 Kamome
 Hashitaka
 Ōtori

 La Clase Hayabusa de lanchas lanzamisiles de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, activa desde 2002 y compuesta por las:
 Hayabusa (PG-824)
 Wakataka (PG-825)
 Otaka (PG-826)
 Kumataka (PG-827)
 Umitaka (PG-828)
 Shirataka (PG-829)